Das ITF World Tennis Tour Orlando 2022 war ein Tennisturnier für Damen in Orlando, Florida. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 24. bis 30. Januar 2022 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Orlando